Mimboe ist der Familienname folgender Personen:
 Jérôme Owono-Mimboe (1933–2016), kamerunischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Obala
 Tobie Mimboe (* 1964), kamerunischer Fußballspieler